Hogeschool Venlo is een onderwijsinstituut voor hoger beroepsonderwijs in de Nederlandse plaats Venlo. Sinds 1 januari 1996 maakt het onderdeel uit van Fontys Hogescholen.

Geschiedenis 
De hogeschool is gevormd in 1987 door een fusie van de 1950 opgerichte HTS, de in 1980 opgerichte Vervoersacademie, destijds de enige instelling voor hoger beroepsonderwijs op het gebied van logistiek, en de 1986 opgerichte Heao. Aanvankelijk werd door Vervoersacademie een voormalige basisschool in gebruik genomen als leslocatie. In de jaren 90 verhuisde de school naar een grotere locatie nabij het ziekenhuis VieCuri. Deze locatie werd tot die tijd alleen gebruikt door de regionale Pedagogische academie, die in 1987 ook deel ging uitmaken van de hogeschool Venlo.

Onderwijsaanbod 
De economische en technische opleidingen van Fontys Hogescholen in Venlo richten zich voornamelijk op studierichtingen die verband houden met de logistiek, of er raakvlakken mee hebben.
 Logistiek en Economie (Vervoersacademie)
 Technische vervoerskunde
 Industrieel Product Ontwerpen
 Werktuigbouwkunde
 Mechatronica
 Informatica: Software Engineering
 Informatica: Business Informatics
 International Logistics Procurement & Supply Chain Management

Tevens is aan de hogeschool een PABO-opleiding verbonden.

Waardering 
In 2015 werden twee opleidingen van Fontys in Venlo als beste verkozen in de Elsevier Keuzegids 2016, waarvan één als topopleiding.

Externe link 
 Website Fontys Venlo

Fontys Hogeschool Venlo